Artémon est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Artémon de Clazomènes, un ingénieur militaire grec du ,
 Artémon de Milet, auteur grec de la fin du ,
 Artémon, peintre grec du ,
Artémon de Cassandréia, grammairien grec de la seconde moitié du IIe siècle av. J.-C..